Никола́й Миха́йлов:
 Михайлов, Николай (род. 1988) — болгарский футболист.
 
 
 Михайлов, Николай Григорьевич (1938—2009) — российский учёный, специалист по кормлению сельскохозяйственных животных.
 Михайлов, Николай Дмитриевич (род. 1953) — советский и российский общественный деятель, рок-музыкант, антрепренёр.
 
 Михайлов, Николай Лаврентьевич (1897—1944) — Герой Советского Союза.
 Михайлов, Николай Леонидович (1923—2019) — советский и российский селекционер сирени.
 Михайлов, Николай Матвеевич (1902—1965) — генерал-майор, Герой Советского Союза.
 
 
 Михайлов, Николай Петрович (1928—2010) — советский мотогонщик.
 Михайлов, Николай Фёдорович (1902—1969) — советский театральный актёр и режиссёр.
 Михайлов, Николай Филиппович (1897—1972) — советский генерал-майор. Примечания